Ви́ктор Миха́йлович Кала́шников (16 июля 1942, Матай, Аксуский район, Алма-Атинская область, Казахская ССР, СССР — 27 марта 2018, Ижевск, Удмуртия, Россия) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий  концерна «Калашников», кандидат технических наук. Заслуженный конструктор Российской Федерации. Член-корреспондент Инженерной академии Удмуртской Республики.

Биография 
Виктор Михайлович Калашников родился 16 июля 1942 года в семье советского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова (1919—2013).

В 1966 году окончил Ижевский механический институт, сразу после чего начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора бюро по разработке новых изделий Ижевского машиностроительного завода.

Представлял завод «Ижмаш» на международных выставках вооружений.

Двое детей (сыновья Михаил и Александр).

Умер 27 марта 2018 года в Ижевске в возрасте 75 лет. Похоронен 30 марта на Южном кладбище в Ижевске.

Разработки 
Виктор Михайлович принял участие (как автор и как соавтор) в создании 30 изобретений, которые были защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ на изобретения. Разработал автомат АЛ-7, а также следующие принятые на вооружение образцы:
 ПП-19 «Бизон»,
 ПП-19-01 «Витязь» (модификация ПП-19 «Бизон»).

При освоении автомата Калашникова (АК) провёл многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.

Публикации

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (за участие в разработке автомата АК74).
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Золотая медаль «Гарантия качества и безопасности» Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии.
 Медаль «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты».
 Почётный работник промышленности вооружений.
 Почётный оружейник.
 Член-корреспондент Инженерной академии Удмуртской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Калашников Виктор Михайлович. Биография.  Сайт Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (Ижевск) // museum-mtk.ru

Конструкторы стрелкового оружия
Оружейники России
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели России
Инженеры России
Учёные по алфавиту
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Виктор Михайлович
Персоналии:Ижевский машиностроительный завод
Виктор Калашников
Изобретатели СССР
Изобретатели оружия